Дмитрий Травин: Травин, Дмитрий Олегович (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Травин, Дмитрий Яковлевич (род. 1961) — российский экономист и журналист.